Chris Johnson (ur. 1971) – jamajski bokser
 Chris Johnson (ur. 1984) – amerykański baseballista
 Chris Johnson (ur. 1985) – amerykański koszykarz 
 Chris Johnson (ur. 1990) – amerykański koszykarz